Zeeslag bij Kopenhagen (1801)
 Slag bij Kopenhagen (1807)